Правоохранительные органы Австралии — обособленная группа государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, а также защищать права и свободы человека. Полицейские, шерифы и судебные приставы действуют под контролем государства, либо органов управления штатом или территорией.

Федеральный уровень

Полиция
Федеральная Полиция Австралии / Полиция АСТ — Australian Federal Police / ACT Policing (AFP)
Управление по предотвращению преступности — Australian Crime Commission (ACC)

Гражданские управления, службы и комиссии
Управление по вопросам законности исполнения наказаний — Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
Управление по защите конкуренции и прав потребителей — Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
Австралийская таможенная служба и служба погранконтроля — Australian Customs and Border Protection Service (ACBP)
Управление по предотвращению преступлений в области высоких технологий 
Карантинная служба Австралии — Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)
Австралийская Комиссия по ценным бумагам и инвестициям — Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Налоговое управление Австралии — Australian Taxation Office (ATO)
Органы Финансового регулирования Австралии — Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
Австралийская служба безопасности — Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)
Омбудсмен Австралии — Australian Commonwealth Ombudsman (CO)
Австралийская служба по коммуникациям и СМИ — Australian Communications and Media Authority (ACMA)
Служба регулирования рыболовства — Australian Fisheries Management Authority (AFMA)
 Служба урегулирования отношений на производстве (Австралийский Профсоюз) — Australian Industrial Relations Commission (Fair Work Australia)
 Служба безопасности на водном транспорте Австралии — Australian Maritime Safety Authority (AMSA)
 Служба гражданской авиации Австралии — Australian Civil Aviation Safety Authority (CASA)
 Австралийская национальная служба аудита — Australian National Audit Office (ANAO)
 Австралийская Аттестационная Комиссия — Australian Classification Board (ACB)
 Австралийская Энергетическая Комиссия — Australian Energy Market Commission (AEMC)

Военные управления, службы и комиссии
Следственная служба Вооруженных сил Австралии — Australian Defence Force Investigative Service (ADFIS)
Австралийский Королевский Корпус Военной Полиции — Royal Australian Corps of Military Police (RACMP)
Служба безопасности Вооруженных сил Австралии — Defence Security Authority (DSA)

Национальная полицейская служба

Уровень штата или территории 

В соответствии с делением страны на штаты и территории, полиция подразделяется:
ACT Policing — полиция Австралийской столичной территории (АСТ) 
Western Australia Police — полиция штата Западная Австралия
Northern Territory Police — полиция Северной территории
South Australia Police (SAPOL) — полиция штата Южная Австралия
Queensland Police Service (QPS) — полиция штата Квинсленд
New South Wales Police Force — полиция штата Новый Южный Уэльс
Victoria Police — полиция штата Виктория  
Tasmania Police — полиция штата Тасмания

Транспорт

Примечания 

Государственное устройство Австралии